Паскаль Грегор (; родился 18 февраля 1994 года Дания) — датский футболист, защитник клуба «Люнгбю». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 

Грегор — воспитанник клуба «Норшелланн». 9 декабря 2012 года в матче против «Копенгагена» он дебютировал в датской Суперлиги. В своём первом же сезоне Паскаль помог клубу завоевать серебряные медали.

Международная карьера 
В 2016 году Грегор в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирака, ЮАР, Бразилии и Нигерии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Pascal Gregor on FC Nordsjælland
 Pascal Gregor at DBU
 Профиль на sports.ru

Футболисты Дании
Игроки олимпийской сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Норшелланн»